Citipes elegans es la única especie del género Citipes de dinosaurio terópodo cenagnátido que vivió finales del período Cretácico, hace aproximadamente entre 77 a 66 millones de años durante el Campaniense y el Maastrichtiense, en lo que es hoy Norteamérica. Los restos fósiles de C. elegans aparecieron en  la Formación Dinosaur Park de Alberta, Canadá. y en la Formación Hell Creek, EE.UU.

La especie, C. elegans se había colocado previamente dentro de los géneros Chirostenotes, Elmisaurus, Leptorhynchos y Ornithomimus. Originalmente se pensaba que el material holotipo pertenecía a un ornitomímido, William Arthur Parks en 1933 lo asignó a una nueva especie de Ornithomimus, O. elegans. Cuando se reveló su naturaleza de oviraptorosauriano, se lo refirió a Chirostenotes o Elmisaurus. En 2013, Longrich et al. lo convirtió en una segunda especie de su nuevo género Leptorhynchos. Finalmente, en 2020, Gregory Funston le dio un género propio, Citipes; el nombre es una palabra latina que significa "pies flotantes".

El análisis filogenético de Funston en 2020 coloca a Citipes como el taxón hermano de Elmisaurus rarus. Esto, por definición, lo ubica en Elmisaurinae dentro de la familia Caenagnathidae.

Véase también 
 Caenagnathidae

Referencias 

Oviraptorosauria
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Norte